Николай Васильевич Игумнов (1855—1924, Алахадзы) — русский купец, благотворитель, совладелец торгово-промышленного товарищества «Ярославская Большая мануфактура», владелец золотых приисков в Сибири. Владелец особняка в Москве, известного в настоящее время как Дом Игумнова (1888—1895 , архитектор Н. И. Поздеев).

Биография 
Унаследовал состояние своего отца Василия Матвеевича Игумнова (1808—?) и дяди Гавриила Матвеевича Игумнова (1805—1888) — золотопромышленника, учредителя Ярославской Большой мануфактуры.

В 1901 году, будучи сосланным Николаем II в Абхазию (посёлок Алахадзы), приобрёл в собственность несколько десятин заболоченных земель. Организовал осушение заболоченных участков и высадку саженцев манго, киви, табака и мандаринов. Посадочный материал был закуплен в Турции. Одновременно Игумнов организовал рыболовецкое предприятие и построил консервный завод.

После Октябрьской революции (1917) работал в совхозе, на бывших своих мандариновых плантациях, агрономом.

Похоронен в Алахадзы.

Память 
В 2013 году вышел художественный фильм «Абхазская сказка» (реж. Павел Бортников), основанный на биографии Николая Васильевича.

Литература 
 Зуева Е. А. Игумновы // Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. — Т.2 (Ж — К). — Кн.1. — Новосибирск: ВО «Наука», 1995. — С. 94-96.
 Зуева Е. А. Игумновы // Историческая энциклопедия Сибири / Институт истории СО РАН. — Новосибирск: ИД «Историческое наследие Сибири», 2009. — Т.1. — С. 615.

Ссылки 
 Проклятие «пряничного домика» — история одного из самых красивейших домов Москвы
 Николай Игумнов: русский купец, который вырастил мандарины в Абхазии

Купцы Российской империи
Меценаты Российской империи
Золотопромышленники Российской империи
Купцы Москвы
Садоводы Российской империи
Похороненные в Гагрском районе